Sing to the Moon — дебютный студийный альбом британской исполнительницы  Лоры Мвулы, выпущенный 1 марта 2013 года на лейбле RCA Victor.
Альбом был номинирован на премию 2013 Mercury Prize и дебютировал на позиции № 9 в британском хит-параде UK Albums Chart.

История 

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, The Guardian, The Independent, NME, Pitchfork Media.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Laura Mvula — Sing To The Moon (full album).

Альбомы 2013 года
Дебютные альбомы 2013 года
Альбомы на английском языке
Альбомы RCA Records